Сельское поселение Успенское — бывшее (до 2015) муниципальное образование со статусом сельского поселения в упразднённом Серебряно-Прудском районе Московской области России.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 21.01.2005 года  «О статусе и границах Серебряно-Прудского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — посёлок Успенский.

Глава сельского поселения — Севостьянова Светлана Николаевна. Адрес администрации: 142953, Московская область, Серебряно-Прудский район, п. Успенский, ул. Трудовая, д. 14.

Упразднено 7 ноября 2015 в связи с преобразованием Серебряно-Прудского муниципального района в городской округ.

География 
Располагалось в центральной и восточной частях района. На юго-западе и западе граничило с сельским поселением Мочильским, на северо-западе — с городским поселением Серебряные Пруды, на северо-востоке — с Захаровским, а на юго-востоке с Михайловским районами Рязанской области. Площадь территории сельского поселения —  (159,69 км²).

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 11 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Совхозного сельского округа:
 посёлки: Дмитриевский, Успенский;
 деревни: Верхняя Пурловка, Дмитриевка, Елисеевка, Кораблёвка, Красновские Выселки, Митякино, Нижняя Пурловка, Савинка, Серково.

Примечания 

Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые сельские поселения Московской области